Роберт Джей «Бобби» Рот (; род. 1950) — режиссёр, сценарист и продюсер кино и телевидения.

Рот родился и вырос в Лос-Анджелесе, Калифорнии. Он начал своё высшее образование в Калифорнийском университете в Беркли, где он изучал философию и литературное творчество, прежде чем получить степень бакалавра искусств в кино в Университете Южной Калифорнии в 1972 году. Он продолжил своё образование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, поступив на магистратуру по программе изобразительного искусства, и получил степень магистра в области киноискусства в 1975 году[1]. В следующем году он стал сценаристом, продюсером и режиссёром своего первого фильма, «День независимости». Его фильм 1984 года, «Разбивающие сердца», вошёл в состав 35-го Берлинского международного кинофестиваля[2]. В 1988 году Рот стал сценаристом и режиссёром телефильма «Упорный, надёжный, идеальный».

В течение всей своей карьеры Рот был сценаристом, продюсером и режиссёром нескольких телесериалов, фильмов и эпизодов. Телесериалы, над которыми он работал, включают в себя: «Полиция Майами», «Беверли-Хиллз, 90210», «Доктор Куин, женщина-врач», «4исла», «Женщина-президент», «Без следа», «Новый Амстердам», «Адвокатская практика», «Мыслить как преступник», «Побег», «Остаться в живых», «Вспомни, что будет», «Грань», «Жизнь непредсказуема», «V», «Менталист», «Месть», «Короли побега», «Агенты „Щ. И.Т.“», «Анатомия страсти», «Скорпион», «Гавайи 5.0», «Игрок», перезапуск Макгайвера 2017 года среди многих других.

Он был одним из основателей Independent Feature Project и первым сопредседателем DGA’s Independent Feature Committee. Его фильмы выиграли множество наград и были показаны на более чем 100 международных кинофестивалях. Он также преподаёт на киносеминарах по всему миру и является лауреатом премии Miami Web Fest Lifetime Achievement Award 2017 года.

Телесериалы

Телефильмы

См. также 
 Круг силы / Circle of Power (1983)
 Разбивающие сердца / Heartbreakers (1984)
 Упорный, надёжный, идеальный / Dead Solid Perfect (1988)
 Рэйнбоу Драйв / Rainbow Drive (1990) (ТВ)
 Хранитель города / Keeper of the City (1991) (ТВ)

Примечания

Ссылки 
 
 Бобби Рот — 2003 Еврейский кинофестиваль в Сан-Франциско 2003 года
 Рецензия на «Смелую новую» девушку от «New York Times»
 Режиссёр приготавливает: мастер-класс от Бобби Рота

Сценаристы США
Кинорежиссёры США
Кинопродюсеры США
Режиссёры телевидения США
Телепродюсеры США
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии